Грачёв, Виталий:
 Грачёв, Виталий Андреевич (1903—1978) — советский конструктор автомобильной и бронетанковой техники.
 Грачёв, Виталий Владасович (род. 1979) — российский поп-певец, известный как Ви́тас.
 Грачёв, Виталий Юрьевич (род. 1995) — российский пловец в ластах.